Уитититла има више значења:

 Уитититла (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уитититла (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику